Măgura se poate referi la:
 Localități din Republica Moldova
 Măgura - comună din raionul Fălești
 Localități din România*:
 :
 Măgura, localitate din județul Bacău, reședința comunei cu același nume
 Măgura, localitate din județul Suceava
 :
 Măgura, localitate din județul Constanța
 :
 Măgura, localitate din județul Buzău, reședința comunei cu același nume
 Măgura, localitate din județul Dâmbovița
 Măgura, localitate din județul Dâmbovița
 Măgura, localitate din județul Prahova
 Măgura, localitate din județul Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Măgura, localitate din județul Vrancea
 Măgura cu Liliac, localitate din județul Teleorman
 :
 Măgura, localitate din județul Olt
 Măgura, localitate din județul Olt
 Măgura, localitate din județul Vâlcea
 :
 Măgura (Bucium) (), localitate din județul Alba
 Măgura (Galda de Jos) (), localitate din județul Alba
 Măgura (), localitate din județul Bihor
 Măgura (, ), localitate din județul Brașov
 Măgura (), localitate din județul Caraș-Severin
 Măgura (), localitate din județul Hunedoara
 Măgura (), localitate din județul Sălaj
 Măgura Ierii, în trecut: Măgura (), localitate din județul Cluj
 Măgura Ilvei (), localitate din județul Bistrița-Năsăud, reședința comunei cu același nume
 Măgura-Toplița (), localitate din județul Hunedoara
 Structuri geomorfologice:
 Măgura Ocnei, structură de lângă orașul Târgu Ocna
 Măgura Odobeștilor, deal extern al Subcarpaților de Curbură
 Măgura Uroiului rezervație naturală, tip geologic situată pe teritoriul orașului Simeria și a comunei Rapoltu Mare
 Măgura Codlei,  grupă muntoasă a Carpaților de Curbură

Vezi și 
 Peștera Măgura, din județul Bihor, România
 Măguri
 Măgureni
 Măgurele (dezambiguizare)
 Magura
 Movilă

Legături externe 
 

Toponime românești